Rifugio Giuseppe Garibaldi bezeichnet zwei italienische Schutzhütten:

 Rifugio Giuseppe Garibaldi (Valcamonica) im Valcamonica in der Adamello-Gruppe in der Lombardei
 Rifugio Giuseppe Garibaldi (Gran Sasso) auf dem Gran Sasso d’Italia in den Abruzzen

Siehe auch: Rifugio Garibaldi